Sanoczek – niewielka rzeka, dopływ Sanu
 Sanoczek – wieś w Polsce, w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok